Ака́лифа, или Лисохвост () — род цветковых растений семейства Молочайные.

Представители рода — однолетние и многолетние травянистые растения, кустарники, небольшие деревья. Листья яйцевидной формы, с пильчатыми краями. Цветки мелкие, собраны в колосовидные соцветия.

Некоторые виды культивируются как декоративно-цветущих растений. Все части растений содержат ядовитый сок, поэтому при выращивании акалифы следует соблюдать осторожность.

Виды 

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 454 вида. Некоторые из них:

Агротехника

Примечания

Литература

Ссылки 

Молочайные
Комнатные растения